Ро́берт Кра́нец (; род. 16 июля 1981 года, Крань, Югославия) — словенский прыгун с трамплина, призёр Олимпийских игр в командном первенстве, чемпион мира по полётам на лыжах.

В Кубке мира Кранец дебютировал в 1998 году, в ноябре 2005 года одержал свою первую победу на этапе Кубка мира. Всего на сегодняшний момент имеет 5 побед на этапах Кубка мира в личных соревнованиях и ещё три в командных. Лучшим достижением по итогам Кубка мира для Кранеца является 9-е место в сезоне 2011/12.

На зимних Олимпийских играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити выиграл бронзу в командных соревнованиях, в личных дисциплинах показал следующие результаты: нормальный трамплин — 15-е место, большой трамплин — 11-е место.

Принимал участие в Олимпиаде-2006 в Турине, где был 10-м в команде, 49-м на большом трамплине и 41-м на нормальном трамплине.

На Олимпиаде-2010 в Ванкувере стартовал во всех трёх дисциплинах, стал 8-м в команде, 6-м на нормальном трамплине и 9-м на большом трамплине.

За свою карьеру участвовал в четырёх чемпионатах мира. Лучшие достижения: 6-е место на большом трамплине на чемпионате мира 2003 года в Валь-ди-Фьемме и 3-е место с командой на чемпионате мира 2011 в Осло.

До 2010 года использовал лыжи производства фирмы Elan. После перешёл на Fischer.

Личный рекорд Кранеца, являющийся также рекордом Словении до того как Петер Превц совершил прыжок на 250 метров в 2015 — 244 метра, установленный 25 февраля 2012 года в норвежском Викерсунде на Чемпионате мира по полётам на лыжах. Этот результат принес Краньецу звание чемпиона мира.

Результаты выступлений на Кубке мира

Ссылки 
 
 

Родившиеся в Югославии
Прыгуны с трамплина Словении
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2002 года
Прыгуны с трамплина на зимних Олимпийских играх 2002 года
Прыгуны с трамплина на зимних Олимпийских играх 2006 года
Прыгуны с трамплина на зимних Олимпийских играх 2010 года